Ле-Пентьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на захід від Парижа, 95 км на північ від Орлеана, 29 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 63 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 178,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Пентьєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Пентьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар